Friedrich von Friedeburg ist der Name folgender Personen:

* Friedrich von Friedeburg (General, 1836) (1836–1888), deutscher Generalmajor
 Friedrich von Friedeburg (General, 1866) (1866–1933), deutscher Generalleutnant und Autor
 Friedrich von Friedeburg (Journalist) (1926–1991), deutscher Journalist und Autor